Her Friend, the Doctor – cortometraggio del 1912 diretto da Al Christie
 Her Friend, the Doctor – film del 1916 diretto da Al Christie